Сент-Хелина () может означать:
  — пригород Мельбурна в Австралии.
 Сент-Хелина — город в Калифорнии, США.
  — посёлок в штате Небраска (США).
  — посёлок в штате Северная Каролина (США).
 Сент-Хелина-Бей — город на юго-западе Южно-Африканской Республики, на территории Западно-Капской провинции.
 Сент-Хелина (гора) — вершина в горах Майакмас со склонами в округах Напа, Сонома и Лейк в штате Калифорния, США.

См. также 
 Елена (значения)
 Санта-Элена
 Святая Елена (значения)
 Сент-Хеленс (значения)